

Geografia
 Casasola – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Casasola – frazione italiana di Chiusaforte in provincia di Udine
 Casasola – frazione italiana di Frisanco in provincia di Pordenone
 Casasola – frazione italiana di Majano in provincia di Udine

Persone
 Andrea Casasola – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Casasola – politico e ingegnere italiano
 Marcel-André Casasola Merkle – autore di giochi tedesco
 Tiago Casasola – calciatore argentino